Zemljopis:
 Velebit, najduža (145 km) planina u Hrvatskoj
 Park prirode Velebit
 Velebit (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore
 Velebit (Gunja), zaselak smještan sjeveroistočno od Gunje
 Velebit (Kanjiža, Srbija), naselje u općini Kanjiža, Srbija

Nogometni klubovi:
NK Velebit Benkovac
NK Velebit Gračac
NK Velebit Potnjani 
NK Velebit Žabica

Ostalo:
 Vladimir Velebit (1907. – 2004.), jugoslavenski političar i diplomat.
 Velebit (Modena), hrvatski emigrantski list
 P-01 Velebit, hrvatska podmornica
 VELEbit, hrvatsko superračunalo